Patron kan avse

 Patron (ammunition) – ammunition till ett eldvapen
 Drivpatron – en patron för handeldvapen, utan egen projektil
Patronläge – den bakersta delen av ett eldrör eller pipa
 Patron –  ägare av ett större jordbruk, se godsägare
 Dynamitpatron – en rund förpackning av dynamit
 Kolsyrepatron – en behållare som innehåller komprimerad gas
 Bläckpatron – en utbytbar komponent i bläckstråleskrivare
 Brukspatron – en ägare till ett bruk
 Träpatron (även sågverkspatron) – en ägare till de större sågverk och träindustrier som etablerades längs Norrlandskusten under 1800-talets senare hälft
 Patronus –  beskyddare, fader, herre och härrör från antika Roms sociala struktur
Patron (hund) - En bombhund som är verksam i Ukrainas statliga tjänst för nödsituationer